Oddset Ligaen 2006-07 var den 47. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den tredje og sidste sæson under navnet Oddset Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 50. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil med 36 runder efterfulgt af et slutspil om DM-medaljer for de otte bedste hold, der bestod af kvartfinaler, semifinaler og finale, hvor alle opgør blev afviklet bedst af syv kampe, samt en bronzekamp. 

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Herning Ishockey Klub, Herning Blue Fox, som dermed vandt DM-titlen for tredje gang i Blue Fox-regi. Det var imidlertid den 13. DM-titel i alt for moderklubben Herning IK. Midtjyderne havde vundet grundspillet suverænt, og spillede sig også forholdsvis problemfrit gennem slutspillet, hvor det blev til tre sejre på 4-1 i kampe: i kvartfinalen mod Nordsjælland Cobras, i semifinalen mod EfB Ishockey og i finalen mod AaB Ishockey. Den afgørende kamp blev spillet i Herning Isstadion den 5. april 2007, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 3-0. For AaB Ishockey var finalenederlaget det fjerde i en serie på fire sæsoner i træk, hvor holdet tabte i DM-finalen.

Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra SønderjyskE Ishockey, som i bronzekampen besejrede EfB Ishockey med 2-0 i kampe.

Stillinger og resultater

Grundspil 

De ni hold spillede en turnering med 36 kampe til hvert hold, der blev spillet i perioden 15. september 2006 - 15. februar 2007. De otte bedste hold gik videre til kvartfinalerne.

Topscorere

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold fra grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør pånær bronzekampen blev afgjort bedst af syv kampe. Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death uden tidsbegrænsning.

Kvartfinaler 

Herning kunne, som vinder af grundspillet, selv vælge sin kvartfinalemodstander blandt de hold der blev placeret fra nr. 5 til nr. 8, og valget faldt på Nordsjælland Cobras. Dernæst kunne Odense Bulldogs vælge sin kvartfinalemodstander blandt de tre resterende hold og deres valg faldt på EfB Ishockey. AaB Ishockey havde så valget mellem Frederikshavn White Hawks og Rødovre Mighty Bulls og valgte Frederikshavn. Dermed stod det klart, at SønderjyskE skulle møde det resterende hold, Rødovre, i den sidste kvartfinaleserie.

Semifinaler 

Endnu en gang kunne Herning Blue Fox selv vælge sin modstander blandt de to lavest rangerede af de tilbageværende hold, dvs. EfB Ishockey og SønderjyskE Ishockey. Man valgte EfB Ishockey, og dermed stod det også klart, at AaB Ishockey og SønderjyskE Ishockey skulle mødes i den anden semifinaleserie.

Bronzekamp

Finale

Topscorere

Hædersbevisninger

Allstar-hold 
Superisligaens allstar-hold, valgt af sportsjournalisterne, for sæsonen 2006-07 blev:

 Målmand: Timo Leinonen, Herning
 Back: Daniel Nielsen, Herning
 Back: Brian Casey, AaB Ishockey
 Forward: Jens Nielsen, AaB Ishockey
 Forward: Scott Matzka, Odense
 Forward: Kevin Marsh, Herning

Årets spiller 

 Årets danske spiller: Daniel Nielsen, Herning
 Årets rookie: Nichlas Hardt, Herlev

Kilder 
 DIU Stats - Oddset Ligaen 2006-07  
 DIU Stats - Oddset Ligaen 2006-07 Playoff 
 Passion Hockey - Championnat du Danemark 2006/07 
 EliteProspects - Denmark - 2006-07 
 EliteProspects - Player Stats - Denmark - 2006-07 Regular season 
 EliteProspects - Player Stats - Denmark - 2006-07 Playoffs 
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League All-Star Team 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (Danmarks Ishockey Union, 2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2006
Ishockey i 2007